Biallas ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Biallas (1936–2016), deutscher Mathematiker und Politiker (FDP)
 Franz Xaver Biallas (1878–1936), China-Missionar und Sinologe

 Hans-Christian Biallas (1956–2022), deutscher Politiker (CDU) und Theologe
 Jörg Biallas (1962–2021), deutscher Journalist und Chefredakteur
 Jutta Biallas (* 1957), deutsche Politikerin (Grüne)

Siehe auch:
 Bialas